Соко́льницкая во́лость — административно-территориальная единица Славяносербского уезда Екатеринославской губернии.

По состоянию на 1886 год состояла из 14 поселений, 16 сельских общин. Население — 1 053 лица (600 мужского пола и 453 — женского), 182 дворовых хозяйства.

Крупнейшие поселения волости:
 Сокольники («Перечино») — бывшее государственное село при реке Северский Донец в 10 верстах от уездного города, 273 человека, 65 дворов, православная церковь, винокуренный завод.
 Пришиб («Абрамовка») — бывшее государственное село при реке Северский Донец, 424 человека, 70 дворов, паровая мельница.

Литература 
 Екатеринославская губернія съ Таганрогскимъ градоначальствомъ. Списокъ населенныхъ местъ по сведениям 1859 года. Изданъ Центральнымъ Статистическимъ Комитетомъ Министерства Внутреннихъ Делъ. Обработанъ редакторомъ И Вильсономъ. 1859. — IV + 452 с.
 Волости и важнѣйшія селенія Европейской Россіи. По данным обслѣдованія, произведеннаго статистическими учрежденіями Министерства Внутренних Дѣл, по порученію Статистическаго Совѣта. Изданіе Центральнаго Статистическаго Комитета. Выпуск VIII. Губерніи Новороссійской группы. СанктПетербургъ. 1886. — VI + 157 с.

Примечания 

История Луганской области
Волости Славяносербского уезда